Więcek ist der Familienname folgender Personen:
 Feliks Więcek (1904–1978)
 Kuba Więcek (* 1994), polnischer Jazzmusiker
 Maksymilian Więcek (1920–2006), polnischer Eishockey-, Basketball- und Handballspieler
 Piotr Więcek (* 1990), polnischer Driftfahrer